Пайпс — многозначный термин.

Фамилия 
 Пайпс, Леа (род. 1988) — американская актриса.
 Пайпс, Ричард (1923—2018) — американский историк, специалист по истории России и СССР.
 Пайпс, Даниэль (род. 1949) — американский историк, специалист по исламскому терроризму, сын Ричарда Пайпса.

См. также 
 Yahoo! Pipes — веб-приложение, предоставляющее графический пользовательский интерфейс для создания приложений, объединяющих ленты новостей, веб-страницы и другие сервисы.